LElba Ansonica è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 

 colore: dal paglierino all'ambrato
 odore: spiccato intenso vinoso
 sapore: dal secco all'amabile armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 

Provincia, stagione, volume in ettolitri

 Livorno  (1994/95)  77,17
 Livorno  (1995/96)  70,72
 Livorno  (1996/97)  94,09

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Ansonica